Таня Шевченко (; род. 26 июля 1977, Дюссельдорф) — немецкая фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Неоднократный призёр международных соревнований по фигурному катанию, трёхкратная чемпионка Германии. В настоящее время модель, актриса и телеведущая.

Фамилия Шевченко унаследована ею от отца-украинца, имя  не свидетельствует о славянских корнях: в конце 1970-х оно было популярно в Германии. Мать — российская немка Вера Кюке ().

Биография 
Выросла Таня в небогатой семье, её воспитанием занималась большей частью бабушка. Фигурным катанием начала заниматься с четырёхлетнего возраста. В тринадцать лет начала выступать на взрослых чемпионатах Германии. К тому времени она тренировалась в земельном центре олимпийской подготовки в Дортмунде, у опытного тренера Петера Майера. Самым удачным был для Тани сезон 1994 года: чемпионка Германии, шестое место на Олимпиаде в Лиллехаммере и бронзовая медаль на первенстве мира в Японии.

Вследствие своих достижений Таня Шевченко стала достаточно известна, и начала принимать активное участие в телешоу. Сменила тренера на Петера Йонаса и переехала в федеральный центр олимпийской подготовки фигуристов Оберстдорф. Из-за травм и болезни не выходила на лёд более 19 месяцев.

К осени 1997 года вернулась в большой спорт. Она выиграла два этапа серии ИСУ в Германии и Японии и, показав лучшую произвольную программу в своей карьере, стала второй на финальном турнире серии в Мюнхене. На первенстве Европы 1998 года в Милане она добилась бронзовой медали, что называется, на последнем дыхании. На Олимпиаде в Нагано не выступила из-за гриппа, на чемпионате мира в Миннеаполисе заняла девятое место.

В 1999 и 2007 снялась для немецкого издания журнала «Плейбой» (апрельский и мартовский номера, соответственно).

В 2000 году завершила спортивную карьеру. С 2002 по 2005 годы снималась в мыльной опере «Между нами», с 2006 по 2009 годы — в сериале «Всё, что имеет значение».

В 2003 году выступала в телешоу «» ().

Личная жизнь 
25 февраля 2011 года у Шевченко и её гражданского мужа Нормана Йешке родилась дочь, которую назвали Йона Валентина. 27 апреля 2021 года у пары родились сыновья-близнецы, которых назвали Лео и Луис.

Спортивные достижения 

 WD = снялась с соревнований

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1993
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1994 — одиночное катание (женщины)

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Актрисы Германии
Модели Playboy